Příjmení Snášel může označovat:

 Josef Snášel (1880–1933) – český středoškolský profesor a překladatel
 Silvestr Snášel (1915–1996) – český vlastivědný pracovník
 Václav Snášel (* 1957) – český informatik, matematik a vysokoškolský pedagog